Отеро-де-Бодас ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бенавенте-и-Лос-Вальес.  Занимает площадь 50,20 км². Население — 203 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Саморы
Муниципалитеты Саморы